Агіс II — спартанський цар (427—401 до н. е.)
 Агіс III — спартанський цар (338—331 до н. е.)
 Агіс IV — спартанський цар (262—241 до н. е.)